746 км — остановочный пункт Го́рьковской желе́зной доро́ги.
Входит в структуру Департамента железнодорожных вокзалов, филиала ОАО «РЖД».

Платформа находится на линии Москва — Казань — Екатеринбург на расстоянии 746 км от Москвы. Ближайшая станция Свияжск. Поезда дальнего следования проходят без остановки. Осуществляются пригородные перевозки.

Рядом с платформой находится деревня Русские Ширданы.

Станции Казанского региона Горьковской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Зеленодольского района